Публій Корнелій Лентул (, близько 168 до н. е. —після 115 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.

Життєпис 
Походив з патриціанського роду Корнеліїв Лентулів. Син Публія Корнелія Лентула, консула 162 року до н. е. Про його діяльність відомо замало. Був фламіном. У 128 році до н. е. обирається претором. Як провінцію отримує Македонію. Під час каденції в Істмі вирішив суперечку діонісійських артистів.

Родина 
 Публій Корнелій Лентул Сура, консул 71 року до н. е.

Джерела 
 Sumner G. V., Orators in Cicero's Brutus, 1973, с. 141, 143
 Cic. Cat. IV 13

Претори
Корнелії Лентули